Carrapeta-verdadeira — Guarea guidonia 
Cedrelinga catenaeformis
Poupartia amazonica
Vochysia grandis
Vochysia maxima

Desambiguação